A União Maçónica Feminina da França (em francês Union Maçonnique Féminine de France) foi uma organização equiparada a Obediência Maçônica criada entre 1935 e até 1938 sendo refundada em 1945 desaparecendo definitivamente com a criação efectiva em 1952 da Grande Loja Feminina de França.

Resumo histórico sobre a União Maçónica Feminina da França 

A União Maçónica Feminina de França é formada em 1935 e é originada pelas Lojas de Adoção: Loja Jerusalém de Adoção (criada pela R∴L∴ Nova Jerusalem então saída da Grande Loja Simbolica Escocesa, uma dissidência da Grande Loja Nacional de França que entra depois na Grande Loja de França); Libre Examen, Babeuf e Condorcet em Saint-Quentin; Olivier Écossais no Havre; e Union et Bienfaisance, General Peigné, Minerve, Philosophie Sociale, Thébah (em 1935) em Paris (estas criadas pela Grande Loja de França). No todo estas contavam com trezentas Irmãs em 1935.

Esta criação deve-se à decisão tomada pela Grande Loja de França no seu Convento em 1935 de dar às Lojas de Adoção Femininas a "mais completa autonomia", esta decisão referia que, "o Convento confia nas Irmãs para que estas tomem o seu nobre e orgulhoso lugar na maçonaria feminina ao lado da maçonaria masculina em plena igualdade", esta decisão deu a estas lojas a autonomia completa e veio com o concelho para que estas criassem uma Obediência feminina mas foi tomada sem as consultar e depois da Grande Loja Unida de Inglaterra proclamar de que não reconheceria internacionalmente a Grande Loja de França, tendo este facto, o de existirem Lojas de Adoção no seio da Grande Loja, o único motivo alegado para a não ortogração (seria antes a continuação deste pois estes eram originários da UGLE) do reconhecimento.

As irmãs depois desta decisão e porque não se encontravam preparadas para este passo quiseram manter o status quo. Não o conseguindo, começaram a organizar-se, realizando um congresso em que fundaram a União Maçónica Feminina de França em que elegeram um Grande Secretariado de cinco membros e uma primeira presidente, Anne-Marie Pedeneau-Gentily, a mesma foi reeleita para a presidencia dos congressos realizados em 1936 e 1937.

Dessas sobreviveram noventa e uma à ocupação alemã, pois a totalidade das trezentas referidas, foram da resistência francesa e participaram em inúmeras operações, sendo que dezenas foram fuziladas ou sumariamente executadas por estas actividades e outras socumbiram às torturas do invasor ou nas prisões.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e depois de restituída a liberdade à França, as irmãs que sobreviveram refundam a União Maçónica Feminina de França em 21 de Outubro de 1945, mas depois dessa refundação, ainda houve uma tentativa de se reintegrarem na Grande Loja de França, mas a Grande Loja Unida de Inglaterra insistia em 1946 em não reconhecer a Grande Loja de França pelos mesmos motivos alegados em 1935. 

Assim das nove Lojas Simbólicas existentes em 1935 mantiveram-se na cladestinidade cinco, são elas a saber, Nouvelle Jerusalem (que proveio de várias), a Libre Examen, a General Peigné, Minerve e Thébah, sendo que a R∴L∴ General Paingné mais tarde abate colunas.

Com a criação da Grande Loja Feminina de França em 1952 com as quatro que sobram, com mais a R∴L∴ Athéna (que é criada em 1948 a Oriente de Toulouse), levanta colunas esta nova Obediência Maçônica. Embora na realidade a decisão da fundação da Grande Loja Feminina de França é tomada no Convento de 30 de Outubro de 1945, mas a Grande Loja só levanta colunas e é criada em 22 de Setembro de 1952 (devido às tentativas frustradas e já referidas de reintegração na Grande Loja de França).

Com o levantamento de colunas da Grande Loja Feminina de França é extinta a União Maçónica Feminina de França.

Ver também

 Grande Loja Feminina de França
 Símbolos maçônicos
 Maçonaria
 Franc-maçonnerie 
 Co-Freemasonry 
 Femmes en franc-maçonnerie

Ligações externas
Website oficial da Grande Loge Féminine de France, que foi usado como referência para este artigo
 Les Obédiences Françaises - As Obediências Francesas

Bibliografia

Roger Dachez, Histoire de la franc-maçonnerie française, PUF, Paris, 2003, ISBN 2-13-053539-9

Obediências maçónicas da França